Claude Cousineau – politico canadese
 Julien Cousineau – ex sciatore alpino canadese
 Philémon Cousineau – politico canadese
 Tom Cousineau – giocatore statunitense di football americano